Тупоу:

 Тупоу — династия королей Тонга.
 Тупоу, Боуи (род. 1982) — американский боксёр-профессионал тонганского происхождения.
 Тупоу VI (род. 1959) — король Тонга с 18 марта 2012 года.
 Тупоу, Таниэла (род. 1992) — игрок в американский футбол.